Лешуко́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Архангельской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления в его границах функционирует муниципальное образование Лешуконский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Лешуконское.

География 
Лешуконский район расположен на северо-востоке Архангельской области и относится к районам Крайнего Севера.

Граничит:
 на севере с Мезенским районом
 на западе с Пинежским муниципальным районом
 на востоке с Усть-Цилемским районом республики Коми
 на юге с Удорским районом республики Коми

История 
В XIX веке на Мезени было налажено ремесленное производство деревянных крестов в деревнях Нисогора и Кельчемгора бывшей Юромской волости Мезенского уезда.

Постановлением Президиума ВЦИК от 24 января 1929 года « Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения», в южной части упразднённого Мезенского уезда, 15 июля 1929 году был образован Лешуконский район в составе 10 сельских советов.

Население 

В 1929 году в 69 населённых пунктах Лешуконского района проживало 16,2 тыс. человек.

У жителей Лешуконского района выявлено максимальное значение встречаемости Y-хромосомной гаплогруппы N1a1a-M178 (46 %, выборка «Мезень») среди всех исследованных популяций северных русских. На втором месте в выборке «Мезень» находится гаплогруппа R1a1-M198 — 44,4 % (R1a1a* — 40,7 %, R1a1a1g1-M458 — 3,7% %), на третьем — гаплогруппа N1a2b-P43 (7,4 %).

Административное деление 
В Лешуконский район как административно-территориальную единицу области входят 7 сельсоветов (в границах которых как правило были образованы одноимённые сельские поселения): Вожгорский, Олемский, Ценогорский сельсоветы  (в границах которых были образованы одноимённые сельские поселения); Сульский сельсовет (в границах которого было образовано Койнасское сельское поселение); Лешуконский, Нисогорский и Юромский сельсоветы  (в границах которых были образованы Лешуконское и Юромское сельские поселения).

С 2004 до 2021 гг. в Лешуконский муниципальный район входили 6 муниципальных образований со статусом сельского поселения.

В апреле 2022 года все сельские поселения были упразднены и вместе со всем муниципальным районом преобразованы путём их объединения в Лешуконский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Лешуконском районе 47 населённых пунктов.

Экономика 
Самый богатый район области по запасам древесины. Но его дорожная сеть плохо развита.

Уровень безработицы на 1 января 2007 — 5,8 %. Стоимость произведённой продукции в хозяйствах всех категорий в 2006 году — 58,1 млн рублей. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 0,3 млрд рублей (2006). За 2006 год среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям составила 9826,4 рубля, что ниже среднеобластного показателя (11221,0 рублей) на 12,4 %. В 2006 году крупными и средними организациями получен сальдированный финансовый результат в виде прибыли 9,3 млн рублей. Прибыль доходных организаций составила 11,9 млн  рублей, или 0,1 % от общеобластного результата. По сторонним оценкам — очень бедственное положение.

Мезенская роспись по дереву была возрождена в селе Селище в середине 1960-х годов.

Достопримечательности 
Наиболее значимыми архитектурными памятниками Лешуконья можно назвать церковь Николая Чудотворца в деревне Большая Нисогора и церковь Иоанна Крестителя в деревне Палащелье.

См. также 
 Мезенский уезд
 Усть-Вашский уезд
 Усть-Четласский заказник

Примечания

Ссылки 
 Администрация Лешуконского района
 
 Лешуконский район на сайте Культура Архангельской области